Саксония може да се отнася за:
 Съвременни провинции на Германия
 Саксония
 Долна Саксония
 Саксония-Анхалт

 Исторически държави и владения
 Саксония (херцогство)
 Курфюрство Саксония
 Кралство Саксония
 Саксония-Гота
 Саксония-Витенберг
 Саксония-Гота-Алтенбург